Гринап () — английская фамилия и топоним США.

Фамилия 
 Гринап, Кристофер (ок. 1750 — 1818) — американский политик, 3-й губернатор Кентукки.

Топоним США 
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Кентукки.
 Гринап — округ в Кентукки.

См. также 
 Грин